

События 
 13 декабря — начало работы Тридентского Собора в Тренто (), собор открыт по инициативе Папы Павла III.
 1545—1563 — Тридентский собор католической церкви. Утвердил догматы о первородном грехе, чистилище.
 В Англии закрыты все часовни, их имуществом завладела корона.
 Чешские феодалы получили право беспошлинного ввоза иноземной продукции для своих нужд.
 Начался первый Казанский поход войск Ивана IV против Казани.
 1545 — Царь Конго Франц.
 1545—1561 — Царь Конго Иаков.
 Основание португальцами города Лоренсу-Маркиш (ныне Мапуту) на восточном берегу Африки.
 Дворцовые перевороты и кровопролитные стычки в Сеуле.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1545 году
 Тупак Амару — последний правитель Инка, народа Перу.
 2 апреля — Елизавета Валуа, французская принцесса и королева Испании, третья жена короля Испании Филиппа II.
 28 апреля — Ли Сунсин, корейский флотоводец, знаменитый своими победами над морским флотом Японии в Имджинской войне во время правления династии Чосон.
 8 июля — Дон Карлос, наследник испанского престола (ум.1568), сын короля Испании Филиппа II.
 27 августа — Фарнезе, Алессандро (герцог Пармский), испанский полководец и наместник Нидерландов (с 1578 года).
 Николас Бретон, английский поэт и писатель.
 Румольд Меркатор — картограф.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1545 году

 Бальдунг, Ханс — один из выдающихся художников так называемой верхнегерманской школы, известен как живописец, гравёр и рисовальщик.
 Шер-шах — мусульманский военачальник, в 1540 г. изгнавший из индийских пределов Великих Моголов и подчинивший себе всю Северную Индию.
 12 июля — Мария Португальская, португальская принцесса, первая жена короля Испании Филиппа II.
 22 августа — Брэндон, Чарльз, 1-й герцог Саффолк, фаворит и зять английского короля Генриха VIII Тюдора.

См. также